Presser ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Presser (* 1952), Schweizer Fotograf
 Eduard Presser (1842–1911), Hegauer Heimatdichter
 Ellen Presser (* 1954), deutsche Kulturmanagerin
 Helmut Presser (1914–1995), deutscher Bibliothekar, Archivar und Historiker
 Jackie Presser (1926–1988), von 1983 bis 1988 Präsident der International Brotherhood of Teamsters
 Jacques Presser (1899–1970), niederländischer Historiker
 Jürgen Presser (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Rachel Presser (* 2000), australische Synchronschwimmerin

Siehe auch:
 Bresser